

Pessoas
John McLaughlin
Jon McLaughlin
Mignon McLaughlin
Dylan McLaughlin
Medalha McLaughlin

Localidades
McLaughlin (Dacota do Sul)

Outros
2024 McLaughlin

Desambiguações de sobrenomes